Nació Lakota, tribu originària d'Amèrica
 Lakota (Dakota del Nord), entitat de població
 Lakota (Iowa), entitat de població
 Lakota (llengua), llengua de la Nació Lakota
 Lakota (ciutat de Costa d'Ivori)
 Departament de Lakota, divisió administrativa de Costa d'Ivori